Na psa urok (film 1959)
 Na psa urok (film 1994)
 Na psa urok (film 2006)